Hohes Tor steht für:
 Hohes Tor (Ägypten)
 Hohes Tor (Braunschweig), siehe Befestigungsanlagen der Stadt Braunschweig #Stadttore und Türme
 Hohes Tor (Danzig)
 Hohes Tor (Heilsberg)
 Hohes Tor (Olsztyn)
 Hohes Tor (Schleswig)

Siehe auch:
 Hochtor
 Hohe Pforte (Begriffsklärung)